Бори́с Алекса́ндрович Ко́чкин:
 Кочкин, Борис Александрович (род. 1982) — российский футболист, нападающий.
 Кочкин, Борис Александрович (род. 1995) — российский и грузинский хоккеист.